Ангун:

 Ангун (род. 1974) — индонезийская поп-певица и автор песен в стиле R-n-B.
 Ангун — город в штате Аляска, США
 Ангун — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Ангун, Аляска, США.